Liljana Kowatschewa ist der Name folgender Personen:

* Liljana Kowatschewa (Schauspielerin) (* 1948), bulgarische Schauspielerin 
 Liljana Kowatschewa (Pädagogin) (* 1960), bulgarische Pädagogin und Romaaktivistin